Diocesi di Trujillo in Honduras (in latino: Dioecesis Truxillensis in Honduria)
Diocesi di Trujillo in Venezuela (in latino: Dioecesis Truxillensis in Venetiola)
Arcidiocesi di Trujillo in Perù (in latino: Archidioecesis Truxillensis)